Dit is een lijst van planetoïden 13301-13400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13301) Hofsteen || 1998 RP19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13302) Kezmoh || 1998 RO31|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13303) Asmitakumar || 1998 RX32|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13304) - || 1998 RP47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13305) Danielang || 1998 RD54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13306) - || 1998 RT58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13307) Taralarsen || 1998 RE59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13308) Melissamayne || 1998 RL59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13309) - || 1998 RA60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13310) Nilvo || 1998 RX63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13311) - || 1998 RA68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13312) Orlowitz || 1998 RK68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13313) Kathypeng || 1998 RU68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13314) - || 1998 RH71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13315) Hilana || 1998 RX71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13316) Llano || 1998 RJ75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13317) - || 1998 RQ77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13318) - || 1998 RV77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13319) Michaelmi || 1998 RD79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13320) Jessicamiles || 1998 RL79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13321) - || 1998 RC80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13322) - || 1998 RH80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13323) - || 1998 SQ || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (13324) - || 1998 SK2|| 18 september 1998 || T. Stafford
|-
| (13325) Valérienataf || 1998 SV14|| 18 september 1998 || LONEOS
|-
| (13326) Ferri || 1998 SH23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13327) Reitsema || 1998 SC24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13328) Guetter || 1998 SP24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13329) Davidhardy || 1998 SB32|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (13330) Dondavis || 1998 SM46|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (13331) - || 1998 SU52|| 30 september 1998 || Spacewatch
|-
| (13332) Benkhoff || 1998 SM58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13333) Carsenty || 1998 SU59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13334) Tost || 1998 SX60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13335) Tobiaswolf || 1998 SK61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13336) Jillpernell || 1998 SN114|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13337)  Sampath || 1998 SZ114|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13338) - || 1998 SK119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13339) Williamsmith || 1998 SF123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13340) - || 1998 SM123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13341) - || 1998 ST123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13342) - || 1998 SF127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13343) Annietaylor || 1998 SY127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13344) Upenieks || 1998 SD130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13345) - || 1998 SW132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13346) Danielmiller || 1998 SP133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13347) - || 1998 SF136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13348) - || 1998 SF138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13349) Yarotsky || 1998 SD139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13350) Gmelin || 1998 ST144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13351) Zibeline || 1998 SQ145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13352) Gyssens || 1998 SZ163|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13353) - || 1998 TU12|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (13354) - || 1998 TO15|| 15 oktober 1998 || ODAS
|-
| (13355) - || 1998 TP17|| 14 oktober 1998 || G. A. Sala
|-
| (13356) - || 1998 TX17|| 14 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13357) - || 1998 TE29|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (13358) Revelle || 1998 TA34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13359) - || 1998 UC4|| 20 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13360) - || 1998 UD8|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13361) - || 1998 UM8|| 24 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13362) - || 1998 UQ16|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13363) - || 1998 UR16|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13364) - || 1998 UK20|| 20 oktober 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13365) Tenzinyama || 1998 UL20|| 26 oktober 1998 || T. Okuni
|-
| (13366) - || 1998 US24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13367) Jiří || 1998 UT24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13368) Wlodekofman || 1998 UV24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13369) - || 1998 UF37|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (13370) Júliusbreza || 1998 VF || 7 november 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (13371) - || 1998 VH5|| 8 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (13372) - || 1998 VU6|| 12 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13373) - || 1998 VL7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13374) - || 1998 VT10|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13375) - || 1998 VH26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13376) Dunphy || 1998 VO32|| 15 november 1998 || I. P. Griffin
|-
| (13377) - || 1998 VN33|| 15 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13378) - || 1998 VF35|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13379) - || 1998 WX9|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (13380) Yamamohammed || 1998 WQ11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (13381) - || 1998 WJ17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (13382) - || 1998 XC4|| 11 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13383) - || 1998 XS31|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (13384) - || 1998 XG79|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (13385) - || 1998 XO79|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (13386) - || 1998 XG80|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (13387) Irus || 1998 YW6|| 22 december 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (13388) - || 1999 AE6|| 8 januari 1999 || LINEAR
|-
| (13389) Stacey || 1999 AG24|| 10 januari 1999 || J. V. McClusky
|-
| (13390) Bouška || 1999 FQ3|| 18 maart 1999 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (13391) - || 1999 JF37|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (13392) - || 1999 KK15|| 20 mei 1999 || LINEAR
|-
| (13393) - || 1999 ND9|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (13394) - || 1999 RL31|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (13395) Deconihout || 1999 RH35|| 10 september 1999 || L. Bernasconi
|-
| (13396) Midavaine || 1999 RU38|| 11 september 1999 || L. Bernasconi
|-
| (13397) - || 1999 RF47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (13398) - || 1999 RF62|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (13399) - || 1999 RJ88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (13400) - || 1999 RC94|| 7 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten